Passionisti ima više značenja:
 Passionisti, Macerata
 Passionisti, Treviso